

Geografia 
 Ljung – area urbana della Svezia nel comune di Herrljunga

Persone 
 Axel Ljung – ginnasta, lunghista, velocista e ostacolista svedese
 David Ljung – ex calciatore svedese
 Eva Lisa Ljung – modella venezuelana, Miss Venezuela 1989
 Jesper Ljung –  allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Per-Ola Ljung – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Roger Ljung – procuratore sportivo ed ex calciatore svedese
 Viktor Ljung –  calciatore svedese